Eden ima više značenja.

 Hlordiazepoksid, lek
 Eden Foods Inc., preduzeće
 Eden (muzička grupa)
 Edenski vrt
 Eden (San Felipe)